Francisco García (1525-1583), teologo spagnolo
 Francisco García (n. 1949), atleta spagnolo
 Francisco García Calderón (1834-1905), politico peruviano
 Francisco Luis García (n. 1970), rugbista a 15 argentino
 Francisco García Hernández (n. 1954), allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Francisco Tomás García (n. 1975), ciclista spagnolo
 Francisco Alberto García Gutiérrez (n. 1981), cestista dominicano